Маркос Леонардо Сантос Алмейда (; родился 2 мая 2003, Итапетинга) — бразильский футболист,  нападающий клуба «Сантос».

Клубная карьера 
Уроженец Итапетинги, штат Баия, в 2014 году Маркос Леонардо переехал в Таубате, Сан-Паулу, и в августе того же года стал игроком футбольной академии клуба «Сантос». 23 октября 2019 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

20 августа 2020 года дебютировал в основном составе «Сантоса» в матче бразильской Серии A против «Спорт Ресифи», выйдя на замену Йеферсону Сотельдо. 4 октября 2020 года забил свой первый гол за «Сантос» в матче против «Гояса». 20 октября 2020 года забил свой первый гол в Кубке Либертадорес в матче против аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия».

Карьера в сборной 
В 2019 году сыграл на Турнире в Монтегю в составе сборной Бразилии до 16 лет. В 2021 году дебютировал в составе сборной Бразилии до 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Сантос»
 Профиль футболиста на сайте oGol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сантос»